«Lovehatetragedy» — третій студійний альбом американського рок-гурту Papa Roach. В США альбом вийшов 18 червня 2002.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Papa Roach
Музичні альбоми 2002
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми альтернативного року
Рок-альбоми